Kommunallagen kan syfta på:

 Kommunallagen i Sverige – en lag som reglerar kommunernas och regionernas organisation och ansvarsområden.
 Kommunallagen i Finland – en finsk lag som reglerar kommunernas organisation, kommunernas uppgifter och sättet att styra kommunerna.